13 Japanese Birds (англ. «13 японских птиц») — серия из 13 альбомов японского нойз-проекта Merzbow, единственным участником которого является Масами Акита. Альбомы были записаны в октябре 2008 — ноябре 2009 года (по одному альбому в месяц) и выпущены в 2009—2010 гг. на американском лейбле Important Records как отдельными релизами, так и в виде единого бокс-сета.

Создание серии 
По словам Масами Акиты, на запись альбомов его вдохновил фортепианный цикл французского орнитолога и композитора Оливье Мессиана «Каталог птиц», который также состоит из 13 частей.

Кроме того, Масами Акита является вегетарианцем и активным борцом за права животных, увлекается разведением декоративных кур и посвящает птицам многие свои альбомы, пытаясь привлечь внимание общественности к проблемам охраны окружающей среды.

Каждый альбом серии посвящён одной из птиц, ареалом которых является Япония.

«13 Japanese Birds» отличается от большей части других релизов тем, что здесь, помимо сложных шумов, есть живые барабаны.

Содержание серии

Примечания 

Альбомы Японии